Джейсон Миллер (1939—2001) — американский актёр и драматург.
  (род. 1972) — американский музыкант.
  (род. 1980) — американский боец смешанного стиля.
  — американский математик, получивший 2017 году премию Математического института Клэя.